Русилово — название населённых пунктов в России:

 Русилово — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Русилово — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Русилово — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Русилово— деревня в Кимрском районе Тверской области, входит в состав Быковского сельского поселения.
 Русилово— деревня в Кимрском районе Тверской области, входит в состав Стоянцевского сельского поселения. 
 Русилово — деревня в Большесельском районе Ярославской области.